Schoepfia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schoepfia ingår i familjen Schoepfiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Schoepfia